Fábián József (1762–1825) református lelkész, veszprémi esperes
 Fábián József (1899–1986) sportvezető, labdarúgó szövetségi kapitány
 Fábián József (1913–2000) pünkösdi lelkész, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke
 Fábián József (1934–1991) színművész